Drakbåts-VM för landslag 2015 anordnades av IDBF mellan 19 och 23 juli i Welland, Kanada. Distanserna var 200 meter, 500 meter, 1000 meter och 2000 meter. Det tävlades i både tiomanna- och tjugomannabåtar i dam-, mixed- och open-klasser på junior-, premier- och senior-nivå. Ett flertal länder var anmälda, men kunde inte starta på grund av nekade visum för hela eller delar av lagen.

Medaljtabell

20manna
Resultatlista

10manna
Resultatlista

Medaljsammanfattning

20manna

Premier

Junior A

U24

Senior A

Senior B

Senior C

10manna

Premier

Junior A

Junior B

U24

Senior A

Senior C

Referenser

Externa länkar 

Kanotsport
2015 i Kanada
Sportåret 2015
Sport i Kanada
Sportevenemang i Kanada